Nicágoras (retórico) — retórico romano do 
 Nicágoras (filósofo) — filósofo romano do 
 Nicágoras (consular) — consular romano do 
  — arconte bizantino do 

Desambiguações de antropônimos